22 может означать:
 22 (число)
 22 год
 22 (журнал) — русскоязычный литературный журнал, выходящий ежеквартально в Тель-Авиве.
 22 (Группа 22 художников) — советское художественное объединение 1927 года
 22 (альбом) — первый официальный студийный альбом Miiisha.
 22 (песня Тейлор Свифт)